William Burt House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Burt House (Brecksville, Ohio), NRHP-ID 79000286
 William Burt House (Beaver, Utah), NRHP-ID 83003841